Альжанов — казахская фамилия; имеет женскую форму Альжанова. 

Известные носители:

Альжанов 
 Альжанов, Аманкос Айтжанович — генерал-майор ВС СССР.
 Альжанов, Батырбек Асылбекович (род. 1964) — казахский финансист.
 Альжанов, Даулет Исаевич (род. 1969) — заслуженный тренер Республики Казахстан, основоположник джиу-джитсу в Казахстане.
 Альжанов, Ерик (род. 1991) — казахстанский боксёр.
 Альжанов, Нуртаз (1902—????) — старший табунщик молочного совхоза «Песчанский», Максимо-Горьковский район Павлодарской области, Герой Социалистического Труда.
 Альжанов, Отыншы (1873—1918) — общественный деятель, член Алашординского правительства, просветитель, фольклорист.
 Альжанов, Тлеубай Муканович (род. 1926) — казахский советский рабочий, лауреат Государственной премии СССР.

Альжанова 
 Альжанова, Джумагиза — заведующая конефермой колхоза имени Орджоникидзе Тайпакского района Западно-Казахстанской области, Герой Социалистического Труда.

Примечания